Кадилкар — сильнейшие индийские шахматистки с конца 1970-х годов; сёстры. Неоднократные 
чемпионки Индии и Азии. 
 Кадилкар, Васанти (1961) — индийская шахматистка, международный мастер (1982).
 Кадилкар, Джейшри (1962) — индийская шахматистка, международный мастер (1979).
 Кадилкар, Рохини (1963) — индийская шахматистка, международный мастер (1981).